Ровио:
 Rovio — финская софтверная компания, производитель игры Angry Birds.
 Ровио Густав Семёнович — Первый секретарь Карельского областного комитета ВКП(б) с 1929 по 1935 год.